Centropomidae é uma família de peixes da subordem Percoidei, superfamília Percoidea, seu único gênero é Centropomus.

O nome genérico Centropomus deriva do grego κέντρον (centro, neste sentido "ferrão") e πώμα (tampa, plugue, opérculo), já que as espécies do gênero apresentam espinhos nos opérculos.

No Brasil, são encontrados o C. parallelus, o C.  undecimalis  e o C.  pectinatus, sendo os dois primeiros mais abundantes. 

Esta família possui 12 espécies:
Centropomus armatus
Centropomus ensiferus
Centropomus medius
Centropomus mexicanus
Centropomus nigrescens
Centropomus parallelus
Centropomus pectinatus
Centropomus poevi
Centropomus robalito
Centropomus undecimalis
Centropomus unionensis
Centropomus viridis